Волхов може да се отнася за:

 Волхов, град в Ленинградска област, Русия
 Волхов, река в северозападна Русия
 Волхов, водноелектрическа централа в Русия
 „Волхов“, артилерийски кораб в Балтийския флот